

Cinema 
La Fin du monde  – film muto del 1910
La fine del mondo (La Fin du monde) – film del 1931 diretto da Abel Gance

Letteratura e teatro 
La fine del mondo (La Fin du monde) – romanzo fantascientifico apocalittico del 1894 di Camille Flammarion
La Fin du monde  – opera teatrale del 1935 di Sacha Guitry

Musica 
La Fin du monde  – album dei New African Poets del 1998
La Fin du monde  – album dei The Hylozoists del 2006

Altro 
La Fin du Monde  – birra canadese prodotta dalla Unibroue
La Fin du monde  – fumetto della serie Georges et Louis romanciers di Daniel Goossens

Pagine correlate 
La fine del mondo